Schreckenberg steht für:

 Schreckenberg (Familienname), siehe dort auch Namensträger

Schreckenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortschaften, Ortsteile:
 Schreckenberg (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):
 Schreckenberg (648,8 m), im Erzgebirge, bei Frohnau (Annaberg-Buchholz), Erzgebirgskreis, Sachsen; mit Schreckenbergruine
 Kleiner Schreckenberg (474,7 m), im Habichtswald, bei Zierenberg, Landkreis Kassel, Hessen
 Großer Schreckenberg (460 m), im Habichtswald, bei Zierenberg, Landkreis Kassel, Hessen; mit Schreckenbergturm

Siehe auch:
 Schreckenberger
 Nagel-Schreckenberg-Modell